Músculos interósseos dorsais pode-se referir a:

 Membro superior
 Músculos interósseos dorsais (mão)
 Membro inferior
 Músculos interósseos dorsais (pé)

Desambiguação